Tadday ist der Familienname folgender Personen:
 Lilo Tadday (* 1949), deutsche Galeristin und Fotografin
 Ulrich Tadday (* 1963), deutscher Musikwissenschaftler